Diastella kan syfta på:

 Diastella (djur) – ett släkte av insekter
 Diastella (växter) – ett släkte av tvåhjärtbladiga växter